Acceso Sur puede referirse a los siguientes artículos:

Vías de transporte

En Chile 
 Acceso Sur, calle de Frutillar.
 Acceso Sur a Pillanlelbún, vía de entrada a dicha localidad desde la Ruta 5 Sur.
 Acceso Sur a Santiago, autopista de entrada a la capital del país.
 Acceso Sur a Temuco, arteria vial de Padre Las Casas.

En España 
 Acceso Sur a León, autovía que comunica León con las cercanías de Cembranos.
 Acceso sur a Pamplona, autovía para acceder a Pamplona desde la Autopista de Navarra y la Autovía del Pirineo.
 Acceso Sur al Puerto de Castellón, autovía de acceso directo al Puerto de Castellón.

En Paraguay 
 Acceso Sur, autovía que conecta Asunción con Itá.